Села:
 Безводівка — Полтавська область, Миргородський район
 Безводівка — Чернігівська область, Ічнянський район